Gamerabaena is een geslacht van uitgestorven baenide schildpadden dat leefde tijdens het Laat-Krijt in North Dakota. Het is bekend van een enkele fragmentarische schedel die werd gevonden in de Hell Creek-formatie uit het Maastrichtien. Het bevat de soort Gamerabaena sonsalla. Gamerabaena is vergelijkbaar met het geslacht Palatobaena, maar verschilt in het ontbreken van een achterste uitzetting van het vermalende (of kauw) oppervlak, een enigszins rechthoekige schedel en een brede hoek tussen de maxillae. Gamerabaena heeft ook een linguale rand aan de binnenkant van de kaak die niet wordt gezien bij Palatobaena.

Gamerabaena wordt beschouwd als het zustertaxon van Palatobaena en deelt kenmerken met zowel Palatobaena als Plesiobaena. Deze kenmerken, waaronder licht opstaande oogkassen, worden gezien als intermediair tussen de twee andere geslachten. Hoewel Gamerabaena alleen bekend is van de schedel, kan het tot dezelfde soort behoren als Baena hayi, die vooral bekend is van het pantser.

Het geslacht is vernoemd naar Gamera, een gigantische vliegende, vuurspuwende schildpad uit een reeks Japanse tokusatsu-films.

Fylogenie 
Cladogram naar Tyler R. Lyson en Walter G. Joyce (2009):

Uitgestorven schildpadden